Hedwigidium är ett släkte av bladmossor. Hedwigidium ingår i familjen Hedwigiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hedwigidium